Abréviation
UMI est une abréviation, qui signifie :
 Ursa Minor, Ursae Minoris, le nom latin et son génitif de la constellation de la Petite Ourse

Code
UMI est un code, qui signifie :
 Îles mineures éloignées des États-Unis, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 Union mondiale pour l'interlingua (Union Mundial pro Interlingua)
 Union mathématique internationale
 Union mathématique italienne
 Unified Media Interface, interface d'un microprocesseur AMD